Ženská dvouhra Hobart International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže hobartského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská tenistka Alizé Cornetová, která se před rozehráním turnaje odhlásila pro zádové poranění.

Vítězkou se stala nenasazená 21letá belgická kvalifikantka Elise Mertensová, která ve finále zdolala turnajovou trojku Monica Niculescuovou z Rumunska po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Mertensová, v průběhu turnaje 127. hráčka světa, chtěla přitom ve 2. kole z turnaje odstoupit, aby stihla kvalifikaci ženské dvouhry Australian Open 2017, jenže její soupeřka Američanka Sachia Vickeryová měla podobné plány a po prvním gemu stihla skrečovat dříve.

V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo premiérový singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2017
Tenis v Austrálii v roce 2017